Kilomètre zéro, un point particulier d'un pays ou d'une ville à partir duquel sont comptées les distances routières ;
Kilomètre zéro, une émission d’affaires publiques sur les régions du Québec ;
Kilomètre zéro, un film dramatique franco-irako-finlandais réalisé par Hiner Saleem en 2005 ;
Kilomètre zéro, le point de départ de la ligne de front de l'Ouest lors de la guerre 1914-1918, situé à Pfetterhouse.